Kalinnikow ist der Familienname folgender Personen:

 Wassili Sergejewitsch Kalinnikow (1866–1901), russischer Komponist
 Wiktor Sergejewitsch Kalinnikow (1870–1927), russischer Musikwissenschaftler, Komponist und Chorleiter
 Wladimir Trofimowitsch Kalinnikow (1935–2015), russischer Chemiker